Die National Reconciliation Party (NRP) () ist eine politische Partei in Gambia. Der Wahlspruch der Partei lautet:  = „Ehrlichkeit, Gleichheit und Gerechtigkeit“.

Geschichte 
Ihr Anführer Hamat N. K. Bah kam bei den Präsidentschaftswahlen vom 18. Oktober 2001 auf den dritten Platz mit 7,8 Prozent der Stimmen. Bei den letzten Parlamentswahlen für die National Assembly am 17. Januar 2002 gewann die Partei keine Sitze.

Wahlergebnisse

Weblinks 
 Independent Electoral Commission

 
Partei (Gambia)
Organisation (Banjul)
Gegründet 1996